Life for Rent (album) - album van de Britse zangeres Dido
 Life for Rent (single) - single van de Britse zangeres Dido